Geografia:
 Yankee Lake, vila dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Esport:
 Yankee Stadium, estadi de beisbol de la ciutat de Nova York, seu dels New York Yankees.
 New York Yankees, club professional de beisbol estatunidenc de la ciutat de Nova York.
 Cinema:
 Yankee Doodle Dandy, pel·lícula estatunidenca dirigida per Michael Curtiz el 1942.
 The Magnificent Yankee, pel·lícula estatunidenca dirigida per John Sturges, estrenada el 1950.
 Música:
 Yankee Doodle, cançó anglo-americana que té el seu origen en la Guerra dels Set Anys.
 Daddy Yankee, nom artístic del músic Ramón Raymond Luis Ayala Rodríguez.
 Automoció:
 Yankee Motorcycles, empresa dedicada a la producció de motocicletes que estava situada a Schenectady, estat de Nova York.
 OSSA Yankee 500, motocicleta de turisme fabricada per OSSA entre 1976 i 1979.